Плезанс () — многозначный термин.

Топонимы 
 Плезанс — муниципалитет в Канаде, в провинции Квебек.
 Плезанс — коммуна во Франции, в департаменте Аверон.
 Плезанс — коммуна во Франции, в департаменте Вьенна.
 Плезанс — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь.
 Плезанс — коммуна во Франции, в департаменте Жер.
 Плезанс — кантон во Франции, в департаменте Жер.
 Плезанс — квартал в XIV округе Парижа.
 Плезанс — станция линии 13 Парижского метрополитена.

Фамилия 
 Плезанс, Тереза (род. 1992) — американская баскетболистка.

См. также 
 Плезанс-дю-Туш